Франклин-авеню / Ботанический сад () — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метро. Он является подземным и находится в Бруклине, в округе Краун-Хайтс, на пересечении Франклин-авеню и Истерн Паркуэй.

Пересадочный узел назван по располагающемуся в непосредственной близости Бруклинскому ботаническому саду. Бесплатный переход между станциями был открыт только в 1999 году, когда была открыта новая станция Botanic Garden на BMT Franklin Avenue Line. Существовавшая до этого с октября 1928 года наземная станция перехода не имела.


Платформы линии Истерн-Паркуэй, Ай-ар-ти 

Станция представлена двумя островными платформами, расположенными на четырёхпутном участке линии. Колонны на станции окрашены в жёлтый цвет, на стенах имеются мозаики. Название станции представлено как на стенах, так и на колоннах в виде стандартных чёрных табличек с белой надписью. Платформы удлиняли с западного конца станции (в связи с увеличением количества вагонов в поезде), поэтому там стиль оформления отличается.

Главный выход со станции расположен в центральной её части. С каждой платформы лестницы ведут в мезонин над платформами: там располагается турникетный павильон и есть бесплатный переход между платформами. Из мезонина в город ведут четыре лестницы — ко всем углам перекрестка Франклин-авеню и Истерн Паркуэй. Переход на соседнюю станцию расположен на западном конце станции. С каждой платформы ведут лестницы в мезонин (где также есть переход между платформами), а оттуда тоннель ведет к восточной (в сторону Франклин-авеню) платформе. Там для перехода на соседнюю платформу есть специальный переход. Также там есть ещё один выход в город.

К востоку от станции северные локальный и экспресс-пути меняются местами и уходят глубже, под южные пути: таким образом локальный путь оказывается под локальным (южные), а экспресс-путь под экспресс-путём (северные). Затем от локальных путей каждого уровня ответвляется ещё по одному пути — они образуют двухпутную линию Ностранд-авеню, которая поворачивает на юг (). Сама линия Истерн-Паркуэй продолжается прямо как двухуровневая, где пути западного направления проходят ниже, чем пути восточного ().

Платформы линии Франклин-авеню, Би-эм-ти

История станции 
До 1928 года существовала другая станция, расположенная в нескольких кварталах к югу и называвшаяся Consumers Park. В 1928 году её переименовали в Botanic Garden. Так как станция располагалась очень близко к Prospect Park, то она была закрыта. 

Была построена новая станция, ближе расположенная к ботаническому саду. Она была наземной и лишь небольшая южная часть уходила в тоннель под Истерн Паркуэй. За 70 лет (с 1928 по 1998 годы) станция сильно обветшала. Управляющая компания уже собиралась закрывать станцию вместе со всей веткой. Однако местная администрация убедила восстановить эту линию метрополитена.

Станция была всё же снесена и построена новая, которая полностью располагается в тоннеле под Истерн Паркуэй (платформы короткие — на два вагона, поэтому полностью там умещаются). Эта новая станция функционирует до сих пор, вместе с её открытием был построен переход на соседнюю станцию IRT Eastern Parkway Line.

Устройство станции 
Станция представлена двумя боковыми платформами, расположена в коротком тоннеле под Истерн Паркуэй: прямо с платформ видно, как пути выходят из тоннеля. Единственный выход станции расположен в центральной части станции. С каждой платформы лестницы ведут в мезонин над платформами: там располагается турникетный павильон и есть бесплатный переход между платформами. Из мезонина в город ведет одна лестница — на Истерн Паркуэй. С восточной платформы (на Franklin Avenue) есть переход на соседнюю станцию узла. К северу от станции линия становится однопутной — двухпутный перегон является разъездом для поездов. На линии регулярно работает два состава.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 IRT|Franklin Avenue
 [NYCSubway ref|http://www.nycsubway.org/perl/stations?213:213135|BMT Franklin|Botanic Garden]
 nycsubway.org — Brooklyn IRT: Map 2, Brooklyn IRT Dual Contracts
 nycsubway.org — IL7/Square Artwork by Millie Burns (1999)
 Station Reporter — 2 Train
 Station Reporter — 3 Train
 Station Reporter — 4 Train
 Station Reporter — 5 Train
 Station Reporter — Franklin Shuttle
 The Subway Nut — Botanic Garden Pictures 
 The Subway Nut — Franklin Avenue Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Botanic Garden — Franklin Avenue
 Franklin Avenue entrance to Eastern Parkway Line from Google Maps Street View
 Franklin Avenue entrance to Shuttle from Google Maps Street View